МФК:
 Международная финансовая корпорация (, ) — международный финансовый институт, входящий в структуру Всемирного банка.
 Международный финансовый клуб — российский коммерческий банк, специализирующийся на проектном финансировании и обслуживании исключительно состоятельных клиентов.
 Московский финансовый колледж — филиал финуниверситета при правительстве РФ.
 МФК МГУ — межфакультетский курс Московского университета.
 МФК — многофункциональный комплекс (здания).
 МФК — мини-футбольный клуб.
 МФК — муниципальный футбольный клуб.